Karnapp ist der Familienname folgender Personen:
 Walter Karnapp (1902–1994), deutscher Bauforscher

Karnapp ist ein geographischer Name für:
 Karnapp (Straße in Hamburg), zweitälteste Straße der Stadt Hamburg

Siehe auch:
 Karnap
 Carnap